Lochner kan avse: 
 Louis P. Lochner (1887 - 1975), amerikansk journalist
 Stefan Lochner (1410 - 1451), tysk målare
 Rudi Lochner (*1953), tysk bobförare
 Kunz Lochner (1510 - 1567), tysk rustningssmed

Tyska efternamn